

Cinema e televisione 
 Samurai - film del 1965 diretto da Kihachi Okamoto
 Frank Costello faccia d'angelo (Le Samouraï) – film del 1967 diretto da Jean-Pierre Melville
 Samurai – serie televisiva giapponese degli anni settanta conosciuta anche come Lone Wolf and Cub Kozure Ōkami

Fumetto e animazione 
 Samurai – manga di Takeshi Narumi e Shinichi Hosoma
 Samurai – personaggio della serie I Superamici
 Samurai – personaggi del manga giapponese Naruto

Musica 
 I Samurai – gruppo beat degli anni sessanta
 Samurai – album di Matti Nykänen del 1993
 Samurai – singolo dei Juno Reactor del 1996
 Samurai – album dei Die Apokalyptischen Reiter del 2004
 Samurai - singolo dei Bastard Sons of Dioniso del 2014

Altro 
 Samurai – parola giapponese che indica un guerriero del Giappone feudale
 Suzuki Samurai – autovettura fuoristrada
 Samurai – marca italiana di stuzzicadenti
 Samurai – videogioco del 1986 per ZX Spectrum
 Samurai: The Way of the Warrior – videogioco del 1991 per Amiga, Atari ST, DOS